UAA est un sigle qui signifie Union des Alcooliques Anonymes.

UAA est un codon qui signifie :
 codon-stop, selon le code génétique

UAA est un sigle qui signifie : 
 Universally Administered Adress, en informatique
 University of Alaska Anchorage, l'université de l'Alaska à Anchorage aux États-Unis

Voir aussi: Adresse MAC.